Röger ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Röger (1883–1954), württembergischer Oberamtmann und Landrat
 Ludwig Röger (1917–1949), deutscher Kabarettist, Sänger und Filmschauspieler
 Maren Röger (* 1981), deutsche Historikerin
 Marie Soldat-Röger (1863–1955), österreichischer Violinvirtuosin
 Max Röger (* 1989), deutscher Ruderer
 Peter Röger (1922–1999), deutscher Fußballspieler und -funktionär
 Ralf Röger (* 1964), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Roeger